Carum meisneri är en flockblommig växtart som först beskrevs av Otto Wilhelm Sonder, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Carum meisneri ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
meisneri